Horváth Ernő (1883–1943) magyar tanár, repülőgép-konstruktőr, pilóta, a magyar repülés hőskorának egyik kiemelkedő alakja
 Horváth Ernő (1916) repülőmodellező, autómodellező
 Horváth Ernő (1929–1990) muzeológus, paleobotanikus, tanár
 Horváth Ernő (1931–?) diplomata, nagykövet
 Horváth Ernő (1934) mezőgazdasági gépészmérnök
 Horváth Ernő (?) Népművészet Mestere díjas fafaragó

hasonló nevűek
 Horváth Ernő László (1836–1887) ferences szerzetes, író